De tre gracernakan syfta på:

 De tre gracerna – tre hovdamer vid Gustav III:s hov
 De tre gracerna (Rafael) – oljemålning av den italienske renässanskonstnären Rafael
 De tre gracerna (Rubens) – målning av Rubens
 De tre gracerna (skulptur) – nyklassicistisk marmorskulptur av Antonio Canova